Il torneo femminile di pallavolo alla XXVII Universiade si è svolto dall'8 al 15 luglio 2013 a Kazan', in Russia.

Risultati

Fase a gironi

Gruppo A

Classifica

Gruppo B

Classifica

Gruppo C

Classifica

Gruppo D

Classifica

Incontri di classificazione

Quarti 9º/15º posto

Semifinali 13º/15º posto

Semifinali 9º/12º posto

Finale 13º posto

Finale 11º posto

Finale 9º posto

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali 5º/8º posto

Semifinali

Finale 7º posto

Finale 5º posto

Finale 3º posto

Finalissima

Classifica finale

Pallavolo alla XXVII Universiade
Pallavolo femminile alle Universiadi